

Fumetti 
 Tintin – personaggio creato da Hergé
 Le avventure di Tintin – serie di storie a fumetti
 Tintin (rivista) – pubblicazione a fumetti belga

Cinema 
 Tintin et le mystère de la toison d'or – film del 1961
 Tintin et les oranges bleues – film del 1964
 Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno – film del 2011

Televisione 
 Le avventure di Tin Tin – serie televisiva tratta dal fumetto omonimo

Sport 
Tintín Márquez (1962), è un allenatore di calcio spagnolo